Die Veikkausliiga 2010 war die 21. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 80. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 16. April mit der Partie Kuopion PS gegen den amtierenden Meister HJK Helsinki und endete am 30. Oktober 2010 mit dem 2. Relegationsspiel.

HJK Helsinki konnte sich wie im Vorjahr vorzeitig die Meisterschaft sichern.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
JJK Jyväskylä musste zum zweiten Mal hintereinander in die Relegation. Wie im Vorjahr setzten sie sich erneut gegen den Zweiten der Ykkönen durch.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Abschlusstabelle kicker.de
 Finland 2010 RSSSF
 Championship 2010 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2010
2010